Ereklasse (biljart)
 Ereklasse (dammen)
 Ereklasse korfbal
 Ereklasse rugby